Alberto Vernet Basualdo – rugbista
Fabián Basualdo – calciatore
Germán Basualdo – calciatore
José Basualdo – calciatore e allenatore
Oscar Basualdo – giocatore di calcio a 5 e allenatore